De Palestina Cup 1975 is het derde toernooi van de Palestina Cup dat werd gehouden van 19 december 1975 tot en met 28 december 1975. Het toernooi was een vervanger voor de Arab Nations Cup, dat werd niet gehouden tussen 1966 en 1985. Egypte won door in de finale Irak te verslaan met 1–0.

Geplaatste teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Voetbal in 1975
Voetbal in Tunesië
Sportevenement in Tunesië
Sport in Tunis